Keene kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Keene (ort i Kanada), Ontario,

USA 

 Keene, Texas, Johnson County, 
 Keene, New Hampshire, New Hampshire, Cheshire County, 
 Keene (ort i USA, Kalifornien), Kern County, 
 Keene, New York

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar